

Događaji

Rođenja 
 28. rujna - Konfucije, kineski filozof († 479. pr. Kr.)

Smrti

Izvori

Vanjske poveznice